Les brassicals (Brassicales) són un ordre de plantes amb flors. Sota els criteris del sistema APG II pertanyen al grup euròsids II dels dicotiledonis i a més s'inclouen les Capparals.

Taxonomia 
Les següents famílies estan incloses en l'ordre brassicales:
 Akaniaceae
 Bataceae
 Brassicaceae (amb inclusió de la família Capparaceae)
 Caricaceae 
 Gyrostemonaceae
 Koeberliniaceae
 Limnanthaceae
 Moringaceae
 Pentadiplandraceae
 Resedaceae 
 Salvadoraceae
 Setchellanthaceae
 Tovariaceae
 Tropaeolaceae 

Seguint els criteris del sistema Cronquist les brassicals eren anomenades Capparales, i incloses dins les Dileniidae; a més de les famílies Brassicaceae i Capparaceae inclou les Tovariaceae, Resedaceae i Moringaceae.

Referències

Vegeu també 
 Cleome

Enllaços externs 

 Brassicas: All in the Family  North Carolina Cooperative Extension